

Letteratura 
Dissolution – romanzo di Richard Lee Bryers del 2002
L'enigma del gallo nero (Dissolution) – romanzo di C. J. Sansom del 2003
Dissolution – racconto lungo di Lisa Mannetti

Musica 
Dissolution – album di Paolo Benvegnù del 2010
Dissolution – album dei The Pineapple Thief del 2018